

Гортйоль — річка у Республіці Комі, права притока Асиввожа
 Гортйоль — річка у Республіці Комі, права притока Печори